General Francisco J. Mújica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Francisco J. Mújica, Campeche, Candelaria, 
 General Francisco J. Mújica, Tamaulipas, San Fernando, 
 General Francisco J. Mújica, Tabasco, Cunduacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar